El término agencia puede referirse a:
Agencia estatal (España), un tipo de organismo público de la Administración Pública de España;
agencia de modelos, una sociedad que se encarga de la representación de modelos;
agencia de noticias, una empresa que distribuye información noticiosa a otros medios informativos;
agencia de viajes, una empresa que ofrece servicios relacionados con los traslados nacionales o internacionales;
agencia de publicidad, una empresa que diseña publicidad y la inserta en los medios;
agencia de arbitraje privado, una organización que presta servicios de arbitraje y mediación;
agencia de defensa privada, una agencia que presta servicios de defensa;
agencia de empleos, una oficina intermediaria que busca y provee empleados de servicio para terceros.
También:

Enlaces externos